Burg Wernsberg steht für:

 Burg Wernsberg (Neustadt an der Aisch) (auch Schloss Wernsberg, Veste Wernsberg oder Burgstall Schloßbuck), abgegangene Burg bei Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Burg Wernsberg, alternativer Name der Burg Warnsberg, Ruine einer Höhenburg bei Lich, Landkreis Gießen, Hessen